Av ou Ab — 11º mês do calendário hebraico
 Av. — acrónimo comum para Avenida
 Av — código IATA da Avianca
 Av — acrónimo de "alta voltagem'
 AV — código ISO 3166-2 do distrito português de Aveiro

Desambiguações de siglas